Lionel de Amberes nació en la ciudad de Amberes, actual Bélgica -de donde le viene el sobrenombre-, el 29 de noviembre de 1338, siendo el tercer hijo varón -pero segundo superviviente- del rey Eduardo III de Inglaterra y de Felipa de Henao. 

Se casó en la Torre de Londres, el 9 de septiembre de 1342, a los 3 años de edad, con Isabel de Burgh, condesa de Úlster, hija única y heredera de Guillermo de Burgh, conde de Úlster, de 10 años; el matrimonio fue realizado formalmente en 1352, entrando Lionel en posesión de todos los ricos estados irlandeses patrimonio de su mujer, aunque ya había comenzado a usar el título de conde de Úlster desde 1347. De este enlace nació 1 hija: 

 Felipa (n. palacio de Eltham, Kent, 16.8.1355 - m. Cork, 5.1.1382), condesa de Úlster al suceder a su madre en 1363; casada con Edmund Mortimer, conde de March (n.1352-m.1381). De este matrimonio nacieron cuatro hijos, el mayor de los cuales, Roger Mortimer, hereda los condados de March y Úlster. La hija de Roger, Ana Mortimer, casada con el conde Ricardo de Cambridge termina llevando Úlster y March a la casa de York al extinguirse la familia Mortimer en 1425. Entre sus descendientes se encuentran los reyes de Inglaterra Eduardo IV y Ricardo III.

En 1361, su padre lo nombra Lord Teniente de Irlanda, pasando a residir en dicho país con su familia. El 14 de septiembre de ese mismo año, es creado duque de Clarence, en un fallido intento de su padre por darle la corona de Escocia. 

Su gestión en Irlanda fue relativamente exitosa; pero en 1367, al confirmar el parlamento los Estatutos de Kilkenny, decide abandonar el país, disgustado por ver su autoridad disminuida.

Su esposa había muerto en 1363, durante su estancia en Irlanda, y una vez vuelto a Inglaterra se concertó su segundo matrimonio con Violante Visconti, hija de Galeazzo II Visconti, señor de Pavía y de Milán. Galeazzo II prometió como dote de su hija la suma de 200.000 florines de oro, suma astronómica para la época. Sin pensarlo mucho, Lionel se pone en marcha hacia Italia, y una vez llegado a Milán, se casa con Violante en la iglesia de Santa María, el 28 de mayo de 1368.

Las fiestas para celebrar el enlace duraron meses, durante las cuales Lionel enferma de gravedad en la ciudad de Alba, en el Piamonte, donde murió el 7 de octubre de 1368, a los 29 años de edad. Sus restos son enviados a Inglaterra y sepultados en la iglesia de los sacerdotes agustinos del priorato de Clare.

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Casa de Plantagenet
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nacidos en Amberes
Fallecidos en Alba (Italia)
Amberes, Leonel
Señores Tenientes de Irlanda